Архимандрит Амвросий (в миру Алексей Аникеевич Астахов; 1860 год, Тамбовская губерния — 21 октября 1937, Бутовский полигон) — архимандрит, святой Русской православной церкви, причислен к лику святых как преподобномученик в 2000 году для общецерковного почитания.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Служил в Казанском Головинском монастыре. В 1930—1937 годах архимандрит Амвросий проживал в Ховрине, где служил внештатным священником в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение».

Арест и мученическая кончина 
29 сентября 1937 года был арестован по делу архиепископа Димитрия (Добросердова) и заключён в Бутырскую тюрьму. Фрагмент допроса:

— Кто и в каких целях вас посещал на квартире? (следователь)

— Меня посещали мои почитатели, которые обращались ко мне за различными советами.

— Какие советы вы давали своим почитателям?

— Я давал советы только по вопросам семейной жизни.

— Следствие располагает данными, что вы своих почитателей обрабатывали в антисоветском духе. Вы это подтверждаете?

— Да, я действительно говорил, что советская власть на религию и духовенство устраивает гонения, говорил, что советская власть есть власть антихриста, посланная в наказание народу за грехи.

— Изложите ваши взгляды на советскую власть.

— К советской власти я отношусь враждебно, считаю, что советская власть разрушает храмы, ссылает совершенно безвинное духовенство и верующих. По своим убеждениям я являюсь монархистом, а советскую власть я рассматриваю как временное явление… Люди в России, которые по своей глупости свергли царя, сейчас в этом раскаиваются, потому что видят очень много несправедливости от советской власти, чего не было при царе.

«Тройка» НКВД по Московской области постановлением от 17 октября 1937 года приговорила архимандрита Алексия к расстрелу по ст. 58 п. 10—11 за «участие в контрреволюционной группировке и систематической антисоветской агитации».

Расстрелян 21 октября 1937 года и погребён на Бутовском полигоне.

Канонизация 
Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Деянием Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, проходившего 13—16 августа 2000 года в Москве.

День памяти: 8/21 октября, в Соборе новомучеников и исповедников Российских и в Соборе Бутовских новомучеников.

Примечания

Литература 
 Кровью мучеников созидалась Святая Церковь. // Православная Москва. — 1996. — № 7—8 (67—68).
 Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Книга 5. — Тверь: Булат, 2001. — С. 292—309.
 Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии. Сентябрь — октябрь. — Тверь: Булат, 2003. — С. 129—149.
 Преподобномученик Амвросий (Астахов) // Лампада. — 2005, октябрь. — № 6(43). — С. 3.

Ссылки 
 Амвросий (Астахов). Статья портала Русское православие.
 Преподобномученик архимандрит Амвросий (Астахов)

Архимандриты Русской православной церкви
Христианские святые XX века
Русские православные святые
Преподобномученики
Православные мученики
Канонизированные в XX веке
Священнослужители, репрессированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на Бутовском полигоне
Монархисты Российской империи
Казнённые в 1937 году